Potter megye (Dél-Dakota)
 Potter megye (Pennsylvania)
 Potter megye (Texas)